Фёдор Ремизов:
 Ремизов, Фёдор Николаевич (ум. 1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ремизов, Фёдор Тимофеевич (1885—1974) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск.